Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Balakirev
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Bartók
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bemolle maggiore – composizione di Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bemolle maggiore – composizione di Brahms
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Chopin
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Liszt
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di McDowell
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Mendelssohn
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bemolle maggiore  – composizione di Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Sol minore  – composizione di Prokof'ev
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Rautavaara
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Do minore – composizione di Rachmaninov
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Rubinštejn
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Sol minore – composizione di Saint-Saëns
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Šostakovič
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 – composizione di Čajkovskij